Béthencourt peut désigner :

Toponymes 
 Béthencourt-sur-Mer, une commune française située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.
 Béthencourt-sur-Somme, une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.
 Béthencourt, une commune française, située dans le département du Nord (59) et la région Hauts-de-France.
 Béthencourt, une ancienne paroisse rattachée à Dancourt, Seine-Maritime, Normandie.
 Béthencourt, un hameau de la commune française de Tincques, située dans le département du Pas-de-Calais (62) et la région Hauts-de-France.

Odonyme 
 Quai Jean-de-Béthencourt à Rouen
Rue de Béthencourt à La Rochelle

Patronyme 
 Jean de Béthencourt, un explorateur et conquérant français des îles Canaries.
 Antoine de Béthencourt, un général de la Révolution française.
 Jacques de Béthencourt, un médecin du .